Osoby:
 Nei (ur. 1949) − brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Nei (ur. 1980) − brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Iivo Nei − estoński szachista
 Masatoshi Nei − japoński genetyk

Zobacz też:
 Nay
 Ney